Dumesnil ou du Mesnil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Dumesnil (1821-1894), horticulteur ;
 Charles Henri Dumesnil (1868-1946), vice-amiral français.
 François Claude Charles Sourdon Dumesnil (1715-1783), écrivain français.
 Henri Auguste Dumesnil (1864-1942), général de division français.
 Jacques Dumesnil (1904-1998), acteur français.
 Jacques-Louis Dumesnil (1882-1956), homme politique, ministre de la Marine et de l'Air.
 Jean-Baptiste Gardin-Dumesnil (1720-1802), écrivain humaniste français du .
 Jean Dumesnil (1944-2022), cardiologue canadien ;
 Jeannie Dumesnil (1926-2000), peintre française ;
 Mademoiselle Dumesnil (1713-1803), actrice française ;
 Maurice Dumesnil (1884-1974), pianiste classique.
 Maurice Dumesnil (1904-1967), aviateur et résistant français.
 Pierre-Louis Dumesnil, peintre (1698-1781).
 René Dumesnil, critique musical et musicographe français (1879-1967).
 Alexandre-Pierre Francois-Robert-Dumesnil (1778-1864), auteur de Le peintre-graveur français (1938).
 Charles Desplanques-Dumesnil (1771-1823), homme politique français.

 du Mesnil
 Alain du Mesnil de Maricourt (1909-1999), Général de corps aérien.
 Clément-Edmond Révérend du Mesnil (1832-1895), agronome, éleveur. archéologue et généalogiste français.
 Robert du Mesnil du Buisson (1895-1986), historien et archéologue français.

Hydronyme 

 Ruisseau Dumesnil, affluent de la rivière Magusi en Abitibi au Canada.

Voir aussi 
 Brasserie Dumesnil, fondée au  à Paris
 Mesnil

Patronyme français